

Косеж () — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Косеж () — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства